Slovo Golf označuje:
 Golf – sport
 Minigolf – sport
 Golfský proud – mořský proud v Atlantském oceánu
 Volkswagen Golf – automobil
 G – písmeno v hláskovací abecedě NATO
 třída Golf – v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 629